17-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 13 жовтня 1962 року по 18 квітня 1963 року. У змаганні брали участь двадцять команд. Переможцем став клуб ЦСКА. Найкращий снайпер — Веніамін Александров (53 закинуті шайби).

Попередній етап 

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Фінальний раунд

1-10 місця

11-20 місця 

Примітка: У випадку рівної кількості очок у двох і більше команд, враховувались матчі між ними.

Найкращий снайпер 
Веніамін Александров (ЦСКА) — 53

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1962/63 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1962/63 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
СРСР
СРСР
1962 в СРСР
1963 в СРСР